Skyttella är ett släkte av lavar. Skyttella ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Skyttella